Hsi Ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Xi (vattendrag i Kina, lat 24,97, long 118,46), Fujian, 
 Xi Xi (vattendrag i Kina, lat 24,48, long 117,77), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar